OGAE (em francês: Organisation générale des Amateurs de l'Eurovision) é um clube de fãs internacional do Festival Eurovisão da Canção. Este clube existe em 37 países europeus, entre os quais Portugal.

O clube de fãs começou apenas em 1984, na Finlândia.

Existem vários festivais OGAE: O OGAE Song Contest, o OGAE Second Chance Contest e o OGAE Video Contest.

Os órgãos da OGAE Portugal são neste momento constituídos pelos seguintes sócios:

Comissão Administrativa - Pedro Sá (presidente), Luís Marques, Nuno Valério, Sérgio Rego, Sofia Vieira Lopes.

Mesa da Assembleia Geral - Elisabete Crespo (presidente), Ricardo Mendes, Sérgio Santos.

Conselho Fiscal - Hélder Ferreira (presidente), Pedro Sousa, Luís Chavinha.

Festival Eurovisão da Canção